Склад збірної Чехії на чемпіонаті Європи 2004 

Докладніше...Чемпіонат Європи з футболу 2004
Чехія 2004
2004 у Чехії